Качинська () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Марія Качинська — польська економістка та громадська діячка. Дружина президента Польщі.
 Ядвіга Качинська — польська філолог, мати Ярослава і Леха Качинських.

Див. також 
 Качинський

Польські прізвища